De 2. Bundesliga 2011/12 was de 38ste editie van de strijd op van het tweede niveau in het Duitse profvoetbal. De eerste wedstrijd werd op 15 juli 2011 gespeeld en de laatste op 6 mei 2012.

De competitie werd gewonnen door SpVgg Greuther Fürth, dat daarmee rechtstreekse promotie naar de 1. Bundesliga afdwong. Ook Eintracht Frankfurt en Fortuna Düsseldorf promoveerden, de laatste na een promotie/degradatie-wedstrijd tegen Hertha BSC.

Karlsruher SC (na een promotie/degradatie-wedstrijd), Alemannia Aachen en Hansa Rostock degradeerden naar de 3. Liga.

In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 855 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.79 doelpunt per wedstrijd.

Teams
De volgende teams speelden in de 2. Bundesliga 2011/12:

Eindstand

Play-offs

Promotie

Fortuna Düsseldorf promoveert naar de Bundesliga, Hertha BSC degradeert naar de 2. Bundesliga.

Degradatie

Jahn Regensburg promoveert naar de 2. Bundesliga, Karlsruher SC degradeert naar de 3. Bundesliga.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Scheidsrechters
''Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2011/12 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

SpVgg Greuther Fürth

Bijgaand een overzicht van de spelers van SpVgg Greuther Fürth, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Michael Büskens de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2011/12
Bundesliga 2011/12
3. Liga 2011/12

Bundesliga 2